

Geografia 

 Barisano – frazione del comune di Forlì.
 Barisano – sasso di Matera.

Persone 
 Barisano di Ibelin – capostipite della famiglia di Ibelin e figura importante del Regno di Gerusalemme.
 Barisano da Trani – scultore italiano attivo nella seconda metà del XII secolo.